Инненштадт (Innenatadt) — топонимы в Германии:

 Иннештадт — район в Баутцене;
 Иннештадт — район в Любеке.